De buitenstaander (Lovecraft), een kort verhaal van H. P. Lovecraft
De buitenstaander (Tasseer), een boek van A. Tasseer
De buitenstaander (Wildschut), een boek van Deniece Wildschut
De buitenstaander (De Poel), een boek van David de Poel